Шпанн () — немецкая фамилия:
 Шпанн, Вольфганг (1921—2013) — немецкий судебный медик.
 Шпанн, Леопольд (1908—1945) — немецкий юрист, штурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Николаеве. 
  (1878—1950) — австрийский экономист, социолог, философ.

См. также